Monopólio pode ser:
Monopólio, termo empregado em Economia para designar o estado de domínio de uma empresa sobre um determinado sector de mercado.
Monopólio, jogo em que os participantes fazem negócios e tentam levar os outros jogadores à falência ou bancarrota.

Desambiguação